Хосе Ісідоро Гомес Торрес (,  1 серпня 1986, Педрера), відомий як просто Ісідоро — іспанський футболіст, що грав на позиції правого захисника.

Ігрова кар'єра 
Свій перший дорослий контракт уклав 2004 року з клубом «Реал Бетіс». Провів у його структурі вісім сезонів, при цьому гравцем основного складу його головної команди був лише в сезоні 2010/11. Протягом 2007–2010 років активно залучався до ігор другої команди «Реал Бетіс Б».

У серпні 2012 року уклав дворічний контракт з варшавською «Полонією». Утім, провівши за неї лише чотири гри польської першості, вже 25 листопада залашив команду.

На початку 2013 року знайшов варіант продовження кар'єри на батьківщині, ставши гравцем друголігової «Нумансії», за яку відіграв два з половиною роки. Згодом на тому ж рівні провів по сезону за «Ельче» та «Альмерію».

Завершував ігрову кар'єру в Норвегії, де протягом 2018—2019 років грав за «Буде-Глімт».

Статистика виступів

Статистика клубних виступів

Посилання 

Іспанські футболісти
Футболісти «Реал Бетіса»
Футболісти «Полонії» (Варшава)
Футболісти «Нумансії»
Футболісти «Ельче»
Футболісти «Альмерії»
Футболісти «Буде-Глімта»
Іспанські футбольні легіонери
Футбольні легіонери в Польщі
Футбольні легіонери в Норвегії